Московский завод счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова (АО «САМ») — московское предприятие, родоначальник производства средств вычислительной техники в СССР, основанное в 1923 году.

Основные производственные мощности находились в Москве на улице Нижняя Красносельская, д. 35 (4 га), недалеко от метро Бауманская. Дополнительная производственная база (4 га) имелась до 2010 года в районе Некрасовка (ЮВАО Москвы).

В 2010—2012 годах произошла смена собственника, был начат снос части зданий завода для последующего строительства на их месте жилого комплекса.

Общая информация 
На заводе «САМ» производятся средства электронной и вычислительной техники, системы и устройства управления и связи.

Также завод имеет лицензии на космическую деятельность; разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники, лицензии ФАПСИ. Сертификатами подтверждено соответствие требованием ISO 9001-2000, ГОСТ РВ 15.002-2003 (по ЕКПС 1210, 1821, 1851, 1852, 1870, 2111, 5805, 5820, 7010, 7015, 7031), завод являлся лицензионным партнёром Siemens по производству, сбыту и сервису.

История 

Завод был основан в 1923 году под названием «Бюро точной механики 1-го МГУ» как предприятие по ремонту пишущих машин, счётных и кассовых аппаратов.

В 1927 бюро было преобразовано в «Завод-бюро точной механики 1-го МГУ», а в 1928 — в «Завод счетно-пишущих машин Треста точной механики». Начато производство первого в стране арифмометра «Союз-1».

Затем был реорганизован в «Первый Государственный завод счетных и счетно-аналитических машин (САМ)», наладил выпуск десятиклавишных машин.

До войны на заводе выпускались счетные и сортировальные машины, арифмометры «Феликс», табуляторы Т1 и Т2.

Во время Великой Отечественной войны завод перешёл на производство пистолетов-пулемётов ППШ (изготовив около 1,2 млн единиц), ППС (выпуск 531 359 единиц).

В 1949 году на базе завода создан «научно-исследовательский институт счетного машиностроения», позже ставший НИИсчетмаш.

Вместе с СКБ-245 начал производство первой в стране ламповой ЭВМ «Стрела»; затем вместе с Институтом точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) начал производство аналоговых ЭВМ и ЭВМ специального назначения.

С 1956—1957 годов серийно выпускал ЭВМ М-20.

Также выпускал ЭВМ «Урал-14» (разработана в пензенском НИИ УВМ, д. т. н. Б. И. Рамеев) и БЭСМ-6 (ИТМ и ВТ, ак. С. А. Лебедев).

В 1970-х годах заводу присвоено имя министра радиопромышленности СССР Валерия Калмыкова (1908—1974).

Производил элементы и устройства ЭВМ третьего и четвёртого поколений: многопроцессорных вычислительных комплексов (МВК) «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2», ЭВМ «Эльбрус-Б», модульного конвейерного процессора (МКП).

В 1994 году предприятие было приватизировано и преобразовано в акционерную компанию. Активное производство продолжалось до конца 2000-х годов.

В 2010 году предприятие не заключало новых контрактов, объёмы производства снизились на 40 процентов, было произведено массовое сокращение работников. В августе 2010 года работники обращались к президенту и угрожали перекрыть крупные автотрассы, после чего на должность и. о. генерального директора был назначен Владимир Шульга. В декабре 2010 года и. о. директора завода Владимир Шульга был убит в собственном автомобиле.

Захват и банкротство завода 

К концу 2012 года завод находился на грани банкротства

В 2013 году группа «Магма» владела 78 % акций завода, еще 12,9 % акций имело Росимущество.

В отношении работников ИК «Магма», в том числе Владимира Курбатова, возбуждено уголовное дело, связанное с Гелиймашем, расследование продолжается.

Летом 2014 года продолжался демонтаж капитальных строений на территории завода.

Продукция 
Ранее производились:
 арифмометры «Феликс»,
 табуляторы,
 бортовые цифровые вычислительные машины,
 электронно-вычислительные машины Урал-1, Стрела, БЭСМ-6 и её модернизированный вариант «Эльбрус-КБ».
 с 1993 года по лицензии Siemens Nixdorf, ЭВМ на базе процессоров MIPS: RM200, RM300, RM400, Reliant RM1000

В 2009 году предприятие производило:
 Вычислительные комплексы «Эльбрус-90 микро» и «Эльбрус-3М1»
 Объемные керамические СВЧ-фильтры
 Для РЖД: «Системы идентификации подвижного состава, микропроцессорной сигнализации стрелок и сигналов МПЦ системы Ebilock.»
 БВК (бортовые вычислительные комплексы) для грузовых и пилотируемых космических кораблей типа «Союз» (Аргон-16, выпускается с 1974 года, изготовлено 380 экземпляров)
 Аппаратура для системы электронных платежей

В 2010 году предприятие производило бортовые вычислительные комплексы «Аргон-16» для космических кораблей, стойки управления и коммутации, оказывало услуги по монтажу электронных модулей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотография завода
 Владимир Легостаев, «САМ» — 80 лет! Родоначальник производства электронно-вычислительной техники в России — Московский завод счетно-аналитических машин им. В. Д. Калмыкова — в 2003 г. отмечает своё 80-летие. // PC Week/RE № 40 от 14.10.2003 г., стр. 57.
 Перед Stone Hedge построился САМ // Газета «Коммерсантъ», № 61 (5092), 09.04.2013
 Государство наложило вето на продажу активов оборонного завода САМ в центре Москвы // Ведомости, 17.12.2012

Производители компьютеров России
Производители компьютеров СССР
Предприятия Москвы